Suzanne Tremblay peut désigner :
 Suzanne Tremblay (1937-2020), femme politique canadienne, députée fédérale bloquiste
 Suzanne Tremblay, femme politique québécoise, députée provinciale caquiste